Krassiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Krassiw (Stryj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Krassiw (Horochiw)

siehe auch:
 Krasov (Begriffsklärung)
 Krassow